Wykeham – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Wykeham (Ryedale) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Wykeham (Scarborough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)